Il Pro12 2014-15 fu la 5ª edizione della competizione transnazionale di rugby a 15 per club delle federazioni gallese, irlandese, italiana e scozzese, la 4ª con tale nome nonché la 14ª assoluta includendo le edizioni senza i club della federazione italiana.

 che si incontrarono nella stagione regolare con la formula a girone unico per selezionare le quattro che affrontarono i play-off.

A partire da tale stagione fu noto con il nome commerciale di Guinness Pro12 per via della sponsorizzazione garantita da Diageo, la multinazionale britannica proprietaria del marchio di birra Guinness.

Per la prima volta nella storia del torneo fu una formazione scozzese ad aggiudicarsi la vittoria, il  che già nella stagione precedente era stato finalista sconfitto.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Verdetti 
  : Campione del Pro12
  , , , , , , : qualificate alla Champions Cup 2015-16
  , , , , : qualificate alla Challenge Cup 2015-16.

Note